Berne
3038 Bernes
Leulinghen-Bernes
Bernes (Somme)

Desambiguação